Манила је главни град Филипина. Манила (-{Manila}- или *-{Manilla}-) или Мајнила (Maynila) има још значења.

Географија

Аустралија 
 Манила, мали град у Округу Дарлинг у Новом Јужном Велсу
 Манила, перенијални ток слива Намои који припада басену Мари—Дарлинг у дистрикту Северни Тејблландс у Новом Јужном Велсу

Еквадор 
 Манила, село у провинцији Лос Риос

Индија 
 Манила, место у индијској држави Карантака

Канада 
 Као *Manilla
 Манила, село на граници града Каварта Лејкс и региона Дарам — на линији између 8. и 9. концесије Градске општине Марипоса у Онтарију

Колумбија 
 Манила, село у департману Касанаре
 Манила, село у департману Кундинамарка

Костарика 
 Манила, село у провинцији Лимон

Мадагаскар 
 Манила, село

Мали 
 Манила, село

Мексико 
 Манила, село у држави Дуранго
 Манила, село у држави Нови Леон

САД 
 Манила, место у Округу Кларк у Алабами
 Манила, место у Округу Далас у Алабами
 Манила, место у Аризони
 Манила, град у Округу Мисисипи у Арканзасу
 Манила, мала неинкорпорисана заједница у Округу Бун у Западној Вирџинији
 Манила, мали град у Округу Дагет у Јути
 Манила, пописом одређено место у Округу Хамболт у Калифорнији
 Манила, неинкорпорисана заједница у Округу Џонсон у Кентакију
 Манила, место у Колораду
 Манила, место у Мисурију
 Манила, место у Тенесију

 Као *Manilla
 Манила, град у Округу Крофорд у Ајови
 Манила, неинкорпорисано пописом одређено место у Градској општини Вокер у Округу Раш у Индијани

Филипини 
 Манила, бивша провинција која је постојала током раздобља шпанске владавине у Манили
 Метро Манила, метрополитенско подручје Маниле
 Мега Манила, мегалополис који укључује Метро Манилу и суседне провинције
 Законодавни дистрикти Маниле, изборне дивизије које се користе за одабир људи на положаје у разним легислатурама
 Селудонг или Мајнила, мандала на локацији данашње Маниле која је постојала до 16. века

Медији

Филм 
 Манила, филипински твинбил драмски филм из 2009. године
 Манила, филипински драмски филм из 1975. године иначе познат као Канџе светала града
 Метро Манила, британски криминалистички драмски филм из 2013. године

Телевизија 
 Мајнила, филипинска ТВ серија у продукцији мреже GMA — драмска антологија која се емитује од 1999. године

Музика 
 Manila, албум аустралијске рок групе Пол Кели и Дотси из 1982/1990. године
 Manila, песма филипинског бенда Хотдог активног од 1972. године
 Манила саунд, филипински музички жанр који се развио 1970-их година у Манили
 Манила роуд, амерички хеви метал бенд из Вичите у Канзасу активан 1977—1990. односно од 2001. године до данас

Игре 
 Манила, игра на плочи немачког стила коју је дизајнирао Франц-Бено Делонге а 2005. године објавили Цох ферлаг и Рио Гранде гејмс
 Манила, варијанта комјунити кард покера

Хардвер и софтвер 
 Манила, интернетски систем за управљање садржајем који је направио Јузерланд софтвер
 Манила, језгро процесора Семпрон — први пут је изашло на тржиште 23. маја 2006. године
 Манила, кодно име за TouchFLO 3D — кориснички интерфејс за мобилни Виндоус који је развила корпорација HTC

Спорт 
 ФК Манила лајонси, фудбалски клуб основан 1949. године који се такмичи у UFL дивизији 2 на Филипинима

Организације

Компаније 
 Манила, водовод Источне зоне Метро Маниле на Филипинима — основан је 1997. године
 Мајнилад, водовод Западне зоне Метро Маниле на Филипинима — основан је 1997. године

 Билтен Маниле, филипински по тиражу највећи дневни лист са седиштем у староградском дистрикту Маниле Интрамуросу — покренут је 1900. године
 Манила тајмс, филипинске најстарије новине на енглеском језику са седиштем у староградском дистрикту Маниле Интрамуросу — почеле су да излазе 1898. године
 Манила стандард тудеј, филипинске дневне новине чији је тренутни власник породица Ромуалдез — почеле су да излазе 1987. године

 Журнал Маниле, бивше филипинске дневне новине на шпанском језику са седиштем у староградском дистрикту Маниле Интрамуросу — почеле су да излазе 1848. а престале 1898. године

Корпорације 
 Спирит оф Манила ерлајнс, нискобуџетни авиопревозник са седиштем у Рохас си фронт гардену у Пасају на Филипинима

Установе 
 Универзитет Манила, јавни универзитет у Манили основан 1995. године — први од два које финансира општинска влада града
 Универзитет Града Маниле, јавни универзитет у Манили основан 1965. године — други од два које финансира општинска влада града
 Универзитет Филипина Манила, кообразовни и истраживачки јавни универзитет у Манили основан 1905/1908/1967/1979. године — најстарији од седам Универзитета Филипина
 Универзитет Атенео де Манила, приватни истраживачки универзитет у Кезон Ситију основан 1859. године од стране Дружбе Исусове — трећи најстарији универзитет Филипина
 Универзитет Де ла Сале, римокатолички универзитет у Манили основан 1911. године — највећа од свих школа у Систему универзитета Де ла Сале

 Римокатоличка надбискупија Маниле, надбискупија Католичке цркве у Метро Манили основана 1579/1595. године — најстарија филипинска надбискупија
 Храм Манила, 29. храм Цркве Исуса Христа светаца последњих дана у Манили на Филипинима посвећен 1984. године — храм посећује милион и по људи из Филипина и шире

Историја 
 Маниле, бронзане или бакарне декоративне наруквице налик на потковицу — јединице ’валуте’ која се користила у Западној Африци
 Манила, галеони шпанских трговачких бродова који су 1565—1815. године ишли на повратна путовања преко Пацифика из луке у Акапулку (данас Мексико) до луке у Манили (тада обе у Новој Шпанији)
 Манила, брод који је 1904. године направљен у холандском бродоградилишту Рикмерс и који је у власништву компаније Норддојчер Лојд био у обалној служби на Далеком истоку

 Битка за Манилу, велика битка Филипинске кампање 1944/45. која се током Другог светског рата водила 3. фебруара — 3. марта 1945. године у Манили — са америчким и филипинским снагама на једној и снагама Јапанског царства на другој страни
 Масакр у Манили, један од највећих злочина Јапанског царства у Пацифичком сукобу током Другог светског рата — убијено је преко 100.000 Филипинаца у граду Манили овог фебруара 1945. године
 Британска окупација Маниле, епизода из филипинске колонијалне историје која је трајала 1762—1764. године — Краљевство Велика Британија је шпанску колонијалну престоницу Манилу оближњу примарну луку Кавите
 Краљевска аудијенсија Маниле, краљевска аудијенсија Шпанских Источних Индија која је укључивала данашњи Гвам и Филипине — постојала је 1583/84—1898. године

 Споразум у Манили, споразум потписан 31. јула 1963. године између Федерације Малаја, Републике Индонезије и Републике Филипина — након састанака који су били 7—11. јуна 1963. у Манили
 Декларација Маниле, декларација Светске туристичке организације настала на Светској туристичкој конференцији — након састанака који су били 27. септембра — 2. октобра 1980. у Манили

Људи 
 Манила Лузон, драг квин и ријалити личност из Минесоте најпознатија по учешћу у шоуу RuPaul's Drag Race
 Руби Манила, певачица и глумица азијских корена која је била активна 1970-их година у Манили и Швајцарској

 Са *Manilla
 Мануел Манила (1830—1895), мексички карикатуриста

Остало 
 Манила, амерички расни коњ за трке
 Манила, један од назива за биљку ротан(г)/ратан или малака — породицу која броји око 600 врста ’палма пењачица’ које припадају потпородици Calamoideae
 Манила, астероид ГАП који је 2. марта 1990. године открио белгијски астроном Ерик Валтер Елст у опсерваторији Ла Сиља ЕЈО у Чилеу — главни град Филипина му је постао епоним 29. августа 2015. године
 Манилска конопља, природно влакно абаке које се користи за прављење следећег:
 манилски папир
 манилска ужад
 манилске фасцикле и коверте
 Манилски шал, модни додатак